Magureny, falu Romániában, Hunyad megyében
Măgureni (Brăila megye), falu Romániában, Brăila megyében
Măgureni (Călărași megye), falu Romániában, Călărași megyében
Măgureni (Prahova megye), falu Romániában, Prahova megyében
Măgureni (Vâlcea megye), falu Romániában, Vâlcea megyében
Nagyhegy, falu Romániában, Máramaros megyében